

Géographie
Wattwiller est une commune française, située dans le département du Haut-Rhin.
Wattwiller est également le nom d´un quartier de Strasbourg dans le Bas-Rhin.

Industrie
Wattwiller est une marque d'eau minérale appartenant au groupe Belge Spadel.

Voir aussi